Шёдер () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Мурау.  Население составляет 1093 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 73,88 км². Официальный код  —  6 14 28.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алойс Грубер (AKTIV) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 Партия Schöder Aktiv 2000 занимает 8 мест.
 АНП занимает 5 мест.
 СДПА занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница  

Общины Штирии